Ора́нжевая:

 Оранжевая (, ) — река в южной Африке.
 Оранжевая (приток Овражьи) — река в Чукотском автономном округе России, правый приток Овражьи.
 Оранжевая (улица, Днепропетровск) — улица Днепропетровска.
 Оранжевая (улица, Ижевск) — улица Ижевска.
 Оранжевая (улица, Тула) — улица в Зареченском районе Тулы.

См. также 

 Оранжевый цвет
 Рыжая